Новоду́гинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Новодугинского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Новодугино.

Образовано законом от 20 декабря 2004 года. Главой поселения и Главой администрации является Рябов Борис Николаевич.

Географические данные 
 Общая площадь: 158,2 км²
 Расположение: центральная часть Новодугинского района
 Граничит:
 на севере — с  Сычёвским районом
 на востоке — с  Тесовским сельским поселением
 на юго-востоке — с  Капустинским сельским поселением
 на юге — с   Высоковским сельским поселением
 на западе — с Извековским сельским поселением
По территории поселения проходят автомобильные дороги:  Новодугино-Днепровское,  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, Новодугино-Пречистое.
 По территории поселения проходит железная дорога Вязьма -- Ржев, имеются станции Новодугинская, о.п. 215 км.
Крупные реки: Вазуза, Касня.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 29 населённых пунктов:

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Новодугинского района
Муниципальные образования Новодугинского района